Apache pode ser:

 Apaches, um grupo ameríndio nativo da América do Norte
 Língua apache, também conhecido como atabascano (ou atapasca) meridional, idioma falado historicamente por este povo
 Servidor Apache, um software livre de servidor para web

Topônimos

Estados Unidos 
 Apache (Oklahoma), cidade do estado de Oklahoma
 Condado de Apache (Arizona), condado do estado do Arizona
 Apache Junction, cidade do estado do Arizona

Outros significados 
 AH-64 Apache, um helicóptero
 Apache VIP, carroceria de ônibus
 Chefe Apache, personagem dos Super Amigos
 Apache Software Foundation, organização sem fins lucrativos criada para suportar os projetos Apache

Desambiguação